Мама и папа — лингвистическое понятие, . Также может означать:

Фильмы и сериалы 
 «» — США, 1945.
 «Мама и папа» — США, 2017.
 «» — эпизод (2013) американского сериала «Как я встретил вашу маму».
 «Мамуля и папуля» — Великобритания, 2008.
 «Мама и папа, спасите мир!» — США, 1992.

См. также 
 Мама и Папа
 Родители
  — итальянский фильм 2017 года.
  — американская музыкальная группа.